

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Nowa Wygoda – część miasta Warszawa, w dzielnicy Rembertów 
 Nowa Wygoda – część wsi Wygoda w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Nowa Wygoda – część wsi Elżbiecin w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Zobacz też 
 Wygoda